RWE-Turm () — офисное высотное здание в районе Зюдфиртель города Эссен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), построенное в стиле модернизма. Здание расположено на пересечении улиц Gutenbergstraße и Rellinghauserstraße. RWE-Turm является самым высоким зданием Эссена. RWE-Turm является штаб-квартирой компании «RWE AG».
Строительство здания по проекту компании «Ingenhoven Overdiek und Partner» было начато в июле 1994 года. Строительные работы выполняла компания «HOCHTIEF AG». Здание было сдано в эксплуатацию в декабре 1996 года.

Технические данные:
 Высота башни — 120 м
 Диаметр башни — 32 м
 Количество окон на этаж — 51
 Количество надземных этажей — 30. Из них:
 Холл — 1 этаж (цокольный этаж)
 Офисные этажи — 26
 Технические этажи — 2 (между 17 и 18 офисными этажами)
 Обзорный этаж — 1 (30-й этаж)
 Количество подземных этажей — 3
 Количество лифтов — 9 (из них один внешний)
 Общая площадь помещений — 56 000 м²
Фасад имеет двойное остекление, что позволяет обеспечивать температурный режим здания.
RWE-Turm неоднократно получала различные архитектурные премии и награды среди них: «Architekturpreis NRW» (1998 год) и «CIMMIT Immobilien Award» (1998 год).

Примечания

Ссылки 
  на 
 
 
 

Здания и сооружения Эссена
Высотные здания Северного Рейна-Вестфалии
Небоскрёбы высотой от 100 до 149 метров
Небоскрёбы, построенные в 1996 году
RWE